Aosta, comune italiano e capoluogo di regione della Valle d'Aosta
 Aosta Calcio a Cinque
 Aosta Viva
 Rifugio Aosta
 Circondario di Aosta

Pagine correlate 

 Aoste (disambigua)